Байрам Дурды Атаев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Член КПСС.

С 1930 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1930—1970 гг. — советский и партийный работник в Туркменской ССР, заместитель наркома государственного контроля Туркменской ССР, первый секретарь Фарабского райкома КП(б) Туркменистана, слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б), секретарь Марыйского обкома КП Туркменистана, первый секретарь Ташаузского областного комитета КП Туркменистана, первый секретарь Керкинского райкома КП Туркменистана.

Избирался депутатом Верховного Совета Туркменской ССР 5-7-го созывов.

Умер после 1973 года.

Ссылки 
 Атаев  
 ОЛ71

Первые секретари районных комитетов КП Туркменской ССР
Первые секретари Ташаузского обкома КП Туркменской ССР
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 7-го созыва